Mirek Topolánek byl předsedou dvou vlád:

První vláda Mirka Topolánka – složená z ODS a nestraníků (4. září 2006 – 9. leden 2007); měla 15 členů, nezískala důvěru Sněmovny
Druhá vláda Mirka Topolánka – koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ (9. ledna 2007 – 8. května 2009); měla 18 členů